Гавин — фамилия; имеет женскую форму Гавина.

Известные носители:
 Гавин, Николай Алексеевич (1883—1967) — один из первых русских военных лётчиков, участник Первой мировой войны, капитан, начальник Московской авиационной школы, член Союза Русских лётчиков.
 Гавин, Сергей Владимирович (род. 1953) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).